Jørgen Thomsen kan henvise til flere personer:

 Jørgen Thomsen (politiker) - en færøsk politiker
 Jørgen Thomsen (grafiker) - en dansk grafiker
 Jørgen Thomsen (kunstmaler) (1905-1966) - en dansk kunstmaler